Gyldenløvesgade er et gadenavn, der findes i en række danske byer:
Gyldenløvesgade (København)
Gyldenløvesgade (Århus)
Gyldenløvesgade (Odense)
Gyldenløvesgade (Slagelse)

Navnet findes også i Norge, bl.a.
Gyldenløves gate i Oslo